R5 steht für:

 Renault 5
 DVD Regionalcode 5
 eine kleinere Variante des R4 Sturmgewehrs
 Ring 5, eine belgische Autobahn
 Rýchlostná cesta R5, eine slowakische Schnellstraße
 R5 (Band), eine amerikanische Pop-Rockband
 einen von der NASA entwickelten humanoiden Roboter, besser bekannt als Valkyrie
 R5 (Jordanien)
 Canon EOS R5

R-5 steht für:

 eine sowjetische Mittelstreckenrakete, siehe R-5 (Rakete)
 ein sowjetisches Mehrzweckflugzeug, siehe Polikarpow R-5

R 5 steht für:
 die BMW R 5

Siehe auch:
 R05

R5